

Archéologie 
 Plaque Burney, plaque en terre cuite de la période paléo-babylonienne, devant son nom au collectionneur Sidney Burney.

Astronomie 
 Burney, cratère situé à la surface de Pluton.

Histoire 
 Traité Burney, signé entre le Royaume-Uni et le royaume du Siam en 1826.

Médecine 
 Point de Mc Burney, en anatomie partie basse de l'abdomen.

Personnalités 
 Fanny Burney (1752–1840), femme de lettres et romancière anglaise.
 Christopher Burney (1916-1980), agent secret britannique.
 Charles Burney (1726-1814), compositeur, musicologue et organiste anglais.
 Charles Burney (1825-1887), officier de marine britannique. 
 Charles Fox Burney (1868-1925), théologien anglican.
 James Burney (1750-1821), navigateur anglais, contre-amiral de la Royal Navy.
 Linda Burney (1957-), femme politique australienne.

Toponymie 

 Monte Burnet, au Chili, nommé en l'honneur de Charles Burney (1750-1821) ;
 Burney, census-designated place américaine située en Californie.

Homonymie de patronyme